Домашний чемпионат Великобритании 1913 () или «Домашний международный чемпионат 1913» () — тридцатый розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире одержала сборная Англии.

Турнир стартовал 18 января в Белфасте, когда Ирландия с минимальным счётом уступила Уэльсу. 15 февраля ирландцы неожиданно обыграли англичан в Белфасте со счётом 2:1. 3 марта валлийцы встретились с шотландцами в Рексеме, матч завершился безголевой ничьей. 15 марта Ирландия проиграла Шотландии в Дублине со счётом 1:2; после завершения матча на стадионе «Далимаунт Парк» начались беспорядки: около тысячи разгневанных поражением ирландских болельщиков атаковали шотладских игроков сначала в раздевалке, а затем и на улице по дороге в отель. 17 марта сборная Англии в Бристоле в тяжёлом матче обыграла сборную Уэльса со счётом 4:3. В финальной игре, которая прошла 5 апреля в Лондоне, англичане с минимальным счётом победили шотландцев и в третий раз подряд выиграли Домашний чемпионат.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Англии

Бомбардиры 
 2 гола
  
  Гарри Хэмптон

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1912/13 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1912/13 на сайте EU-football.info

1913
Футбол в Англии в сезоне 1912/1913
Футбол в Европе в 1913 году